Lott (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Pixie Lott, Engels zangeres
 Trent Lott (1941), Amerikaans politicus
 Werner Lott (1907-1997), Duits onderzeebootkapitein

 Overig
 LOTT, Lokale Omroep Tilburg Totaal
 Lott Dod, personage uit Star Wars